Synopia är ett släkte av kräftdjur. Synopia ingår i familjen Synopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Synopia